V.League 1 (1981/1982) – 2. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Wietnamie. W rozgrywkach wzięło udział 17 drużyn, grając systemem mieszanym. Sezon rozpoczął się 8 marca 1981, a zakończył 4 kwietnia 1982 roku. Tytułu nie obroniła drużyna Tổng Cục Đường Sắt. Nowym mistrzem Wietnamu został zespół Câu Lạc Bộ Quân Đội. Tytuł króla strzelców zdobył Võ Thành Sơn, który w barwach klubu Sở Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh strzelił 15 bramek.

Rozgrywki toczyły się w dwóch rundach. W pierwszej rundzie zespoły były podzielone na dwie grupy. Po 3 najlepsze zespoły awansowały do drugiej rundy rozgrywek, natomiast zespoły z ostatnich miejsc spadły z V.League 1. W drugiej rundzie rywalizowało 6 drużyn, z których najlepsza została mistrzem Wietnamu.

Punktacja 
 Zwycięstwo – 2 pkt
 Remis – 1 pkt
 Porażka – 0 pkt

Przebieg rozgrywek

Runda 1.

Grupa A

Grupa B

Grupa mistrzowska

Zobacz też 
 V.League 1

Przypisy 

1981 w piłce nożnej
1982 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Wietnamie